Die Evergrande China Championship 2019 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2019/20, das vom 23. bis 29. September in Guangzhou in der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Es war die vierte Ausgabe des Turniers in der südchinesischen Metropole.

Der damalige Weltranglistenerste Mark Selby war im Vorjahr der Sieger gewesen. Er kam wieder weit, musste sich aber im Halbfinale Shaun Murphy geschlagen geben. Murphy gewann anschließend das Finale gegen Mark Williams knapp mit 10:9. In seinem dritten Finale in dieser Saison war es sein erster Sieg.

Preisgeld 
Die Prämien blieben im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Nur wer die Qualifikation für China schaffte, dann aber in der ersten Hauptrunde ausschied, bekam 750 £ mehr als 2018. Das bedeutete immerhin eine Aufstockung der Gesamtsumme um 24.000 £.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt. Im Halbfinale musste man 6, im Finale 10 Frames für den Sieg gewinnen.

Finale

Qualifikation 
Der Metrodome der nordenglischen Kleinstadt Barnsley war der Austragungsort der Qualifikationsrunde, die vom 15. bis 18. August 2019 stattfand. Anders als im Vorjahr hatten so viele Profis gemeldet, dass nur noch zwei Plätze im 128er-Feld freigeblieben waren. Da der chinesische Verband wie im Vorjahr vier Wildcards an einheimische Spieler vergeben durfte, mussten die Spieler in einer Vorqualifikation gegeneinander antreten. Die beiden Sieger spielten dann in der Qualifikation. Alle vier Partien mit Wildcard-Spielern wurden erst in Guangzhou vor dem Hauptturnier ausgetragen. Vier weitere Partien fanden ebenfalls erst im September in China statt: die des Titelverteidigers Mark Selby, des Weltmeisters Judd Trump und die der beiden bestplatzierten chinesischen Spieler Ding Junhui und Yan Bingtao. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

Vorqualifikation

|}

Hauptqualifikation

|

|}
|}
WC = Wildcard-Spieler (vom veranstaltenden chinesischen Verband ausgewählte Spieler)

Century-Breaks

Hauptrunde 
29 Spieler erzielten im Hauptturnier zusammen 58 Breaks von 100 oder mehr Punkten. Mark Selby war mit sieben Centurys der erfolgreichste Spieler, Mark Williams erzielte seine beiden 100er-Breaks erst im Finale. Dem Nordiren Mark Allen gelang bereits in der ersten Runde das höchste Turnierbreak von 145 Punkten, das mit einer Extraprämie von 6.000 £ belohnt wurde.

Qualifikation 
In den 58 Qualifikationsspielen in Barnsley vom 15. bis 18. August 2019 wurden von 27 Spielern 28 Century-Breaks erzielt.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2019
2019